Panagia Kera (griechisch ‚Παναγία Κερά‘ ‚Allheilige Herrin‘) ist der Name folgender Kirchen in Griechenland:

 Panagia Kera (Kritsa) auf Kreta
 Panagia Kera in Chromonastiri auf Kreta, siehe Chromonastiri #Kirchen und weitere Sehenswürdigkeiten
 Panagia Kera in Agia Roumeli auf Kreta, siehe Agia Roumeli #Geschichte